Bonetti ist der Familienname folgender Personen:

 Américo Bonetti (1928–1999), argentinischer Boxer
 Augusto Bonetti (1835–1904), italienischer Geistlicher
 Benito Bonetti, Schweizer Skispringer
 Cesare Bonetti (1888–??), italienischer Gewichtheber
 Cleocir Bonetti (* 1972), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Caçador
 Dario Bonetti (* 1961), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Elena Bonetti (* 1974), italienische Mathematikerin und Politikerin
 Emil Bonetti (1922–2007), österreichischer Kaplan und Seelsorger
 Eugenia Bonetti (* 1939), italienische Ordensfrau 
 Gianfranco Facco Bonetti (* 1940), italienischer Diplomat
 Ivano Bonetti (* 1964), italienischer Fußballspieler und -trainer
 John Bonetti (1928–2008), US-amerikanischer Pokerspieler
 Josef Bonetti, Schweizer Skispringer
 Massimo Bonetti (* 1951), italienischer Schauspieler
 Peter Bonetti (1941–2020), englischer Fußballspieler
 Sébastien Bonetti (* 1977), französischer Rugby-Union-Spieler
 Uberto Bonetti (1909–1993), italienischer Künstler des Futurismus